Маноэл (Мануэл) Пессанья (; 23 марта 1918, Барра-Манса — 16 августа 2003, Рио-де-Жанейро), более известный как Леле́ () — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Маноэл Пессанья начал карьеру в клубе «Мадурейра» в 1940 году. Там он провёл два сезона, выступая вместе с Жаиром и Исаясом. Это трио прозвали «три тупицы».. В 1942 году главный тренер клуба «Васко да Гама», Ондино Виера, пригласил в свой клуб сразу троих этих футболистов. Там эти игроки составили знаменитый треугольник нападения, прозванный «три тупицы». В «Васко» Пессанья играл на протяжении 6 лет. Он выиграл с клубом два чемпионата штата Рио-де-Жанейро и, в 1948 году, клубный чемпионат Южной Америки, в розыгрыше которого он забил 4 гола. В 1945 году Леле стал лучшим бомбардиром чемпионата штата Рио-де-Жанейро, забив 13 голов.

В составе сборной Бразилии Леле дебютировал 10 марта 1940 года в матче Кубка Рока с Аргентиной, в котором бразильцы победили 3:2. Следующий матч он провёл в составе сборной лишь спустя 4 года: 14 мая 1944 года Бразилия крупно обыграла Уругвай со счётом 6:1, а последний мяч во встрече забил Леле. 16 декабря 1945 года Леле провёл последний матч за сборную, в котором Бразилия проиграла Аргентине 3:4 в рамках розыгрыша Кубка Рока. В 1946 году Леле поехал в составе сборной на чемпионат Южной Америки, но на поле не выходил.

Международная статистика

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Рока: 1945
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1945, 1947
 Победитель клубного чемпионата Южной Америки: 1948

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата штата Рио-де-Жанейро: 1945 (13 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «Васко да Гама»